Campbell Lake ist der Name mehrerer Seen 

in Kanada:
 Campbell Lake (Vancouver Island) in British Columbia

in den Vereinigten Staaten:
 Campbell Lake (Alaska)
 Campbell Lake (Arkansas)
 Campbell Lake (Colorado)
 Campbell Lake (Florida)
 Campbell Lake (Georgia)
 Campbell Lake (Illinois)
 Campbell Lake (Plumas County, Kalifornien)
 Campbell Lake (Siskiyou County, Kalifornien)
 Campbell Lake (Maine)
 Campbell Lake (Kalamazoo County, Michigan)
 Campbell Lake (Kent County, Michigan)
 Campbell Lake (Oceana County, Michigan)
 Campbell Lake (Roscommon County, Michigan)
 Campbell Lake (Becker County, Minnesota)
 Campbell Lake (Crow Wing County, Minnesota)
 Campbell Lake (McLeod County, Minnesota)
 Campbell Lake (Scott County, Minnesota)
 Campbell Lake (Cherry County, Nebraska)
 Campbell Lake (Garden County, Nebraska)
 Campbell Lake (Oregon)
 Campbell Lake (Texas)
 Campbell Lake (Adams County, Washington)
 Campbell Lake (Clark County, Washington)
 Campbell Lake (Okanogan County, Washington)
 Campbell Lake (Spokane County, Washington)
 Campbell Lake (Marinette County, Wisconsin)
 Campbell Lake (Waupaca County, Wisconsin)
 Campbell Lake (Carbon County, Wyoming)
 Campbell Lake (Fremont County, Wyoming)